Martin Ouellet est un poète québécois né à Montréal en 1976.

Recueils publiés 
 Mourir en rond, Éditions Trois (1999)
 Babel Rage, Éditions Trois (2001)
 La Cour des miracles, Éditions Trois (2005)
 L'Abîme du bétail, Éditions Marchand de feuilles (2008)
 La Vibration des astres éteints, Éditions Marchand de feuilles (2012)

Liens externes 
 

Écrivain québécois
Écrivain francophone
Poète québécois
Naissance en 1976
Naissance à Montréal